TRIB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 372 амінокислот, а молекулярна маса — 41 009.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Протеїнкінази
Некатегоризовані білки